Polydora  – forma greca femminile del nome proprio di persona Polidoro
Polydora  – genere di anellidi dell'ordine degli Spionida
Polydora  – genere di piante della famiglia delle Asteracee

Pagine correlate
Polidora